Aleksiej Bogomołow (1913–2009) – radziecki inżynier
 Aleksiej Bogomołow (1927–1983) – radziecki filozof